Charbakh (armeniska: Չարբախ) är en tunnelbanestation på Jerevans tunnelbana i Jerevan i Armenien. Den ligger i distriktet Shengavit och är slutstation för ett enkelspår från stationen Shengavit. 

Charbakh är en enspårsstation som är anlagd i markplanet och betjänas av enskilda motorvagnar.

Stationen Charbakh öppnades den 26 december 1996.

Källor 
Denna artikel är baserad på artikeln Tcharbakh (métro d'Erevan) på franskspråkiga Wikipedia.

Jerevans tunnelbana